Naunheim (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Naunheim (Wetzlar), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen